Podróż na Księżyc – film z 1902 roku
 Podróż na księżyc – antologia opowiadań, tom 3 Polskiej noweli fantastycznej